bł. Hiacynt od Aniołów (ok. 1660–1700) – indiański męczennik 
 bł. Hiacynt Serrano López (1901–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik

Zobacz też:
 Święty Hiacynt
 Błogosławiony Jacek